Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 15. Европском првенству у атлетици у дворани 1984. године одржано је 4. марта.   у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска). 
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1993. у Будимпепти није бранила Тамара Бикова из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовалло је 11 такмичарки из 8 земаља.

  Белгија (1)
  Бугарска (1)
  Чехословачка (1) 
  Француска (1)
  Пољска (1) 
  Совјетски Савез (2)
  Југославија (1)
  Западна Немачка (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 15. Европског првенства у дворани 1970—1984.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1984. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1984. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1984.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани